SBB Be 4/6 steht für folgende Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen:

 SBB Be 4/6 12301, Prototyp, siehe SBB Fb 2x2/3 11301
 SBB Be 4/6 12302, Prototyp, siehe SBB Fb 2x2/3 11302
 SBB Be 4/6 12303–12342, Serienausführung
 SBB Be 4/6 1601–1619, elektrischer Personentriebwagen, siehe SBB Ce 4/6